Lifka ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Lifka (1880–1952), jugoslawischer Filmemacher mit tschechischen Wurzeln
 Carel František Lifka (Karl Franz Lifka), bekannt als Karl Lieffen (1926–1999), deutscher Schauspieler
 Erich Lifka (1924–2007), österreichischer Schriftsteller